Бондаренко, Станислав:
 Бондаренко, Станислав Валерьевич (род. 1987) — украинский дзюдоист.
 Бондаренко, Станислав Геннадьевич (род. 1985) — российский актёр.